Cortenuova ima više značenja:
 Cortenuova, Bergamo
 Cortenuova, Lecco